La Ba è una contrada del comune di Velo Veronese, situata nei pressi di Camposilvano e a circa 1260 m s.l.m.

Geografia fisica 
Costituita da poche costruzioni, si trova alla destra della strada che congiunge Camposilvano alla località Parpari, nelle vicinanze di contrada Valle e al confine con Roverè Veronese.

Poco distante, come detto, si trova la Contrada Valle recentemente acquistata dalla Comunità montana della Lessinia per farne una foresteria utile a studiosi e agli addetti del parco.

Storia

La Ba venne acquistata e restaurata nella seconda metà del Novecento da Giorgio Zusi, un appassionato della montagna. Quando cominciò i lavori di ristrutturazione e precursore del movimento che vede un investimento da parte di molti nel recupero di vecchie malghe.
 
La ristrutturazione venne effettuata con l'ausilio di volenterosi montanari provenienti dal vicino centro di San Francesco di Roverè Veronese, mantenendo le caratteristiche delle vecchie malghe e rinnovando la struttura il meno possibile per mantenere la contrada simile a quella che doveva essere un tempo.

Tale contrada nella ristrutturazione ha mantenuto molte caratteristiche delle vecchie malghe presenti in Lessinia, dai pavimenti ancora in pietra ai camini realizzati come quelli di una volta; da ammirare l'arco in pietra presente nella grande stalla, denominata dalla famiglia, "stallone interno".
I tetti delle case sono completamente in pietra e rispecchiano le tipologie di costruzioni delle malghe della Lessinia del XVI secolo quando vi fu un cambiamento di tendenza dall'utilizzo del legno per le costruzioni all'utilizzo della pietra.
All'interno le case, strutturate al massimo su tre piani, a sostegno dei piani superiori presentano massicci travi in legno che rendono le abitazioni ancora più belle.

La contrada non è ancora provvista di un allacciamento al servizio idrico comunale e si avvale di un pozzo che raccoglie l'acqua piovana, che viene distribuita nelle varie case.

Frazioni di Velo Veronese